Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje se bavi demografijom, obitelji, mladima i društvenom politikom.

Djelokrug 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na praćenja i analizu demografskih trendova i kretanja u Republici Hrvatskoj, posebice promjene u broju stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva migracijama i strukturi stanovništva
predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture, održanje prostorne ravnoteže stanovništva
motiviranja mladih za ostanak u Hrvatskoj, mjere podrške roditeljstvu te mjere usmjerene na usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života
usklađuje rad državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitaka i populacijske politike
predlaže Vladi Republike Hrvatske promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike
obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva;
pruža potporu lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te organizacijama civilnog društva u razradbi vlastitih programa usmjerenih na demografski razvitak.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na:
brak i bračne odnose te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi
međusobne odnose roditelja i djece
zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji
poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom
proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba te pružanje preventivno-terapijske pomoći.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorske politike za mlade koja obuhvaća predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju. Ministarstvo razvija mjere i programe koji rade na sprečavanju socijalnog isključenja mladih ljudi te im daju osnovu za cjelovit, kreativan i dostojanstven život u razdoblju njihove mladosti.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti
utvrđivanje mreže domova i ustanova socijalne skrbi, obiteljskih centara i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći
provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara
odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi i obiteljskim centrima
diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom
poticanje zakonskih projekata radi poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi te razvoj uslužnih djelatnosti za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima
zaštitu žrtava trgovanja ljudima
zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi
rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti
upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvajanjem
nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog ministarstva.

Ustroj 
Kabinet ministra
Glavno tajništvo
Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade
Uprava za socijalnu politiku
Uprava za međunarodne poslove i programe
Uprava za proračun i financije
Samostalni sektor za nadzor i predstavke
Samostalna služba za drugostupanjski postupak
Samostalna služba za unutrašnju reviziju

Dosadašnji ministri 

Ministarstva u Hrvatskoj